Aztek steht für:
 Aztek, eine US-amerikanische Comicserie
 Pontiac Aztek, ein Fahrzeug der amerikanischen Automarke Pontiac

Siehe auch:
 Azteken
 Aztec